Buffalo existen tres bandas con el nombre "Buffalo":
 Buffalo (banda de Australia), una banda australiana de hard rock y heavy metal.
 Buffalo (banda de Argentina), una banda argentina de stoner rock.
 Buffalo (banda inglesa), una banda inglesa del movimiento NWOBHM.
 Buffalo (banda española).

Referencias